Лу́чшие бомбарди́ры второ́й Бундесли́ги () — список лучших бомбардиров второй Бундеслиги, начиная со дня её основания, то есть с сезона 1974/75. Лучшим бомбардиром становится игрок, забивший больше всех мячей в чемпионате второй Бундеслиги. За 36 сезонов лучшими игроками стали 37 футболистов.

Самыми успешными футболистами являются Анджело Фир, Артур Вихнярек и Зигфрид Райх, дважды становившиеся лучшими бомбардирами. Первым иностранцем, получившим награду стал сенегалец Сулейман Сане, который забил больше всех голов в сезоне 1987/88. Три раза игроки делили титул лучшего бомбардира. Самым успешным клубом, который более других делегировал лучших бомбардиров, стала «Арминия», игроки которой становились лучшими 6 раз. Чаще всех побеждали немецкие футболисты — 33 раза.

Список футболистов 

Расшифровка таблицы:
 Сезон — год завоевания футболистом титула.
 Гражданство — гражданство футболиста.
 Имя — имя футболиста.
 Клуб — клуб, в котором выступал футболист.
 Голы — количество забитых мячей.
 Возраст — возраст игрока на конец сезона.

Рейтинг

По клубам 

По состоянию на конец сезона 2009/10.

По странам 

По состоянию на конец сезона 2009/10.

Ссылки 

 Лучшие бомбардиры второй Бундеслиги. Rsssf.com

Футбольные награды
Футбол в Германии